A Galántai járás (szlovákul: Okres Galanta) Szlovákia Nagyszombati kerületének közigazgatási egysége.
Területe 641 km², székhelye Galánta (Galanta).

Az egykori Pozsony vármegye keleti részéből és keleten kis részben Nyitra vármegye egy részéből alakult ki. A Trianon előtti Pozsony vármegye Galántai járása, illetve a Külső járásként ismeretes elődjének egykori területe csak részben egyezik a járás jelenlegi közigazgatási területével.

Lakossága 2001-ben 94 533 volt. Lakosságának 38,6 százaléka, azaz  személy volt magyar nemzetiségű. Lakossága 2011-ben 93 594 volt. Lakosságának 35 százaléka, azaz  személy volt magyar nemzetiségű. Lakossága 2021-ben 95124, ebből 60009 szlovák, 29582 magyar (31,09%), 154 cigány, 24 ruszin, 997 egyéb és 4358 ismeretlen nemzetiségű.

A Galántai járás települései

Jegyzetek

Források 
Tomáš König 2003: Galantský región v praveku. Galanta
Miroslav Klobučník 2004: Farská obec v období rekatolizácie – na národnostne zmiešanom území (obvod Galanta)
Juraj Majo – Dagmar Kusendová 2007: Vývoj etnickej hranice v okrese Galanta. Geografický časopis 59/3, 251-263.
Lucia Pilková 2012: Keltská bronzová zoomorfná spona z Marcelovej zbierky. Zbor. SNM – Archeológia 22, 121-124.

További információk 
 Siegmeth Károly: Budapesttől Oderbergig a Vág völgyén Galántha-Zsolna és a magyar bányavárosokon Hatvan-Ruttkán keresztül; Borostyáni-Schwimmer, Bp., 1890 k. (Magyarország utirajzokban)

Galántai járás